Че́рвь:

 Червь — см.: черви ().
  (червь) — 26-я буква в церковнославянской азбуке.
 Сетевой червь — разновидность самовоспроизводящейся вредоносной компьютерной программы.
 «Червь» — российский фильм кинорежиссёра Алексея Мурадова.
 Червь (Worm) — роман Джона Маккрея.
 Червь (A Maggot) — Джона Фаулза

См. также 
 Черви (значения)